Зелена зона (Багдад) — район Багдаду, де розташовані іноземні та урядові об'єкти.
 Зелена зона (містобудування)